Примера B Насьональ 2012/2013 — 27-й сезон Примеры B Насьональ, второго по значимости дивизиона чемпионата Аргентины. Он начался 10 августа 2012 года и закончился 17 июня 2013 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте soccerway.com

2012/2013
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2012 году
Спорт в Аргентине в 2013 году